Никола́й Пахо́мов: Пахомов, Николай Дмитриевич (род. 1955) — советский и российский писатель.
 Пахомов, Николай Иванович (1893—1938) — народный комиссар водного транспорта СССР.
 Пахомов, Николай Павлович (род. 1948) — советский, российский военачальник, командир Беломорской военно-морской базы Северного флота, вице-адмирал.